Marina Restuccia – cantante e percussionista nota come Marina Rei
Paolo Restuccia – politico, patriota e rivoluzionario
Vincenzo Restuccia – batterista